

Geografia 
 Pata – comune della Slovacchia nel distretto di Galanta
 Pata – municipalità delle Filippine nella Provincia di Sulu
 Pata – città dell'Australia
 Pata – villaggio della Repubblica Centrafricana
 Pata – frazione del comune di Apahida nel distretto di Cluj, Romania

Informatica 
 PATA – acronimo utilizzato in informatica nell'ambito dell'Advanced Technology Attachment

Persone 
 Pietro Antonio Cherubino Patà (1827-1899) – pittore svizzero nato a Sonogno nel Canton Ticino
 Pata (1965) – pseudonimo di Tomoaki Ishizuka, musicista giapponese

Altro 
 Pata – arma indiana, nota in Occidente come Spada a guanto
 PATA Racing – squadra motociclistica con sede in Italia

Pagine correlate 
 Pate (disambigua)